Martin Andreasson, född 1986, är en svensk bandyspelare. Han representerar Villa Lidköping BK sedan 2014. Han har tidigare spelat för Gais Bandy och sin moderklubb K%C3%B6pings_IS.

2013 skrev han på ett kontrakt på 1+1 år med GAIS  samma sommar blev han uttagen till ett landslagsläger för första gången både i sin egen karriär och i GAIS bandyhistoria

2014 valde han att lämna GAIS och skriva på ett 2+1årskontrakt med Villa Lidköping

Klubbkarriär

statistik uppdaterad 2014-03-11

Referenser

Svenska bandyspelare
Spelare i Köpings IS
Spelare i Gais Bandy
Födda 1986
Levande personer
Män